Калах — місто Асирійської імперії (тепер на території Іраку).
 Тупрак-Калах () — село в Ірані, входить до складу дехестану Баш-Калах у Центральному бахші шахрестану Урмія провінції Західний Азербайджан.
 Баш-Калах () — дехестан в Ірані, у Центральному бахші шахрестану Урмія провінції Західний Азербайджан. До складу дехестану входять 38 сіл.
 Чічаклуй-є-Баш-Калах () — село в Ірані, входить до складу дехестану Баш-Калах у Центральному бахші шахрестану Урмія провінції Західний Азербайджан.